Брага — многозначный термин.

Известное значение:
 Брага — алкогольный напиток, продукт брожения.

Топонимы

Бразилия 
 Брага — город в штате Риу-Гранди-ду-Сул.
 Брага — муниципалитет в штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Непал 
 Брага () — деревня в административном районе Мананг.

Португалия 
 Брага — город в Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета.
 Брага — округ в северной Португалии.
 Брага — средневековый замок во фрегезии Сан-Жуан-ду-Соту города Брага округа Брага Португалии.

Украина 
 Брага — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Носители фамилии 
 Брага, Адемар (род. 1945) — бразильский футбольный тренер.
 Брага, Абел (род. 1952) — бразильский футболист, футбольный тренер.
 Брага, Агиналдо (род. 1974) — бразильский и македонский футболист.
 Брага, Алисе (род. 1983) — бразильская актриса, фотомодель.
 Брага, Брэннон (род. 1965) — американский телевизионный продюсер, режиссёр и сценарист.
 
 Брага, Виталий Николаевич (род. 1927) — генеральный консул Российской Федерации в Дархане.
 Брага, Гаэтано (1829—1907) — итальянский композитор и виолончелист.
 Брага, Даниела (род. 1992) — бразильская модель.
 Брага, Жуан (род. 1945) — португальский певец фаду.
 Брага, Марк Андронович (1910—1985) — советский комбайнёр, дважды Герой Социалистического Труда.
 Брага, Сония (род. 1950) — бразильская актриса.
 Брага, Теофилу (1843—1924) — португальский политик, философ и поэт.
 Брага, Фернандо (род. 1958) — аргентинский и итальянский шахматист.
 Брага, Франсиско (1868—1945) — бразильский композитор.
 Брага Рибейро, Лукас (род. 1996) — бразильский футболист, фланговый нападающий.

Другое 
 Брага — канат, опоясывающий судно при вытаскивании его на берег, а также для буксировки судов, имеющих слабое крепление.
 «Брага» — португальский футбольный клуб из города Брага.
 «Брага» — португальский пляжный футбольный клуб из города Брага.

См. также 
 «Брага Мунисипал» — футбольный стадион в городе Брага, Португалия.

Примечания